Earomyia är ett släkte av tvåvingar. Earomyia ingår i familjen stjärtflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stjärtflugor
Earomyia